Dampfstadtbahn steht für:

 die Berliner Stadtbahn vor ihrer Elektrifizierung
 die Wiener Stadtbahn vor ihrer Elektrifizierung